Rue Parmentier (La Courneuve)
 Rue Parmentier (Pierrefitte-sur-Seine)